Леони́д Ефи́мович Гри́лихес (, ) — протоиерей Русской православной церкви, доцент МДА, библеист, преподаватель семитских языков, переводчик.

Биография 
В 1984 году окончил Московский инженерно-строительный институт, в 1985—1986 годы посещал семинар А. Ю. Милитарёва по сравнительному языкознанию афразийских языков на филологическом факультете МГУ.
С 1986 по 1991 год работал в Государственной публичной исторической библиотеке РСФСР в должности старшего редактора отдела иностранного комплектования.

17 февраля 1991 года — рукоположён в сан диакона. 3 марта 1991 года рукоположён в сан иерея.

С 1992 года — настоятель церкви Преображения Господня в селе Остров, Ленинского района Московской области.

С 1994 года — преподаёт древнееврейский, арамейский и сирийский языки в ПСТГУ. С 1997 года — преподаёт в МДА, где читает курс о Священном Писании Ветхого Завета и курс древнееврейского языка. Начиная с 1998 года ведёт семинар «Язык Библии» на кафедре сравнительного и исторического языкознания МГУ.

Патриаршим указом от 8 февраля 2004 года назначен заведующим кафедрой библеистики МДА.

Член редакционного совета и автор ряда статей ежегодника Московской Патриархии «Богословские труды», журнала МДА «Богословский вестник» и Православной энциклопедии. Член Синодальной богословской комиссии РПЦ (с 27 августа 2009 года — Синодальной Библейско-богословской комиссии).

С сентября 2012 года — клирик Западно-Европейской епархии Русской зарубежной церкви, заместитель настоятеля храма-памятника святого Иова Многострадального в Брюсселе.

В 2015 году — член епархиального духовного суда.

18 сентября 2019 года подписал открытое письмо священников в защиту фигурантов «московского дела»

Библиография

Монографии 
 Археология текста. Сравнительный анализ Евангелий от Матфея и Марка в свете семитской реконструкции . — М., 1999.
 Практический курс библейско-арамейского языка . — М., 1998.
 Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета . — М., 1996.
 Оды Соломона (пер. с сирийского) . — М., 2004.
 Мемра (пер. с сирийского). — М., 2006.
 Дом Иисуса. — М.,2022.

Статьи и доклады 
 Афраат, Персидский Мудрец. Тахвита о войнах (перевод с сирийского) [совместно с: Кессель Г. М. ] // Богословские труды, № 39. М., 2004.
 Афраат, Персидский Мудрец. Тахвита о сынах завета (перевод с сирийского) [совместно с: Кессель Г. М. ] // Богословские труды, № 38. М., 2003.
 Афраат. Тахвиты о любви и вере (перевод с сирийского) [совместно с: Кессель Г. М. ] // Богословский вестник, № 3, М., 2003.
 Афраат. Тахвиты о молитве и посте (перевод с сирийского) [совместно с: Кессель Г. М. ] // Богословский вестник, № 4. М., 2004.
 Библейский взгляд на причины болезней и исцеление  // Альфа и Омега, № 41. М., 2004.
 Библейско-богословская деятельность профессора Н. Н. Глубоковского в эмиграции  [совместно с: Юревич Д., свящ. ] // Глубоковский Н. Н. Библейский словарь. Сергиев Посад — Джорданвилль, 2007, с. 6-18.
 Гебраизмы в Евангелии от Матфея . К вопросу об оригинальном языке первого канонического Евангелия  // Богословский вестник, № 4. М., 2004.
 Евангельская проповедь и литература раннего иудаизма // Экзегетика и герменевтика Священного Писания. Выпуск 1 . Сергиев Посад, 2007, с. 6-15.
 Евангельские притчи и внебиблейские языковые данные  // Альфа и Омега, № 34. М., 2002.
 Оды Соломона: введение, перевод  // Альфа и Омега, № З6-37. М., 2003.
 Опыты литургической поэзии  // Альфа и Омега, № 34. М., 2002, № 35. М., 2003.
 Пасхальная проповедь  // Альфа и Омега, № 39. М., 2004.
 Реконструкция коммуникативной ситуации создания и первоначального функционирования двух первых канонических Евангелий  / Православное богословие на пороге третьего тысячелетия. М., 2000.
 Христос и богатый юноша  // Альфа и Омега, № 40. М., 2004.
 Христос и самарянка  // Альфа и Омега, № 38. М., 2003.
 Шестоднев в контексте Священного Писания  // Альфа и Омега, № 43, 2005, 2, с. 14-28.
 «Книжная» живопись Елены Черкасовой  // Альманах современной христианской культуры «Дары», № 2, 2016, с. 96-105.

Примечания

Ссылки 
 https://www.youtube.com/watch?v=yZRkdW7Sa-4 

Священники Русской православной церкви
Библеисты России
Преподаватели Московской духовной академии
Выпускники Московского государственного строительного университета
Преподаватели ПСТГУ